Asunto puede referirse a:
Argumento
Escándalo o conflicto; muy a menudo se designan, incluso en castellano, con la palabra francesa Affaire («asunto»).
Relación amorosa informal, con relación sexual o sin ella (flirteo, romance, infidelidad), por oposición a las relaciones formales (noviazgo o matrimonio).
Asuntos exteriores
Asuntos internos 
Asuntos interiores
Asuntos sociales

Escándalos, crisis o incidentes

Affaires internacionales
Asunto Lavon (Lavon Affair), escándalo generado por la «Operation Susannah».
Asunto Ben Barka (affaire Ben Barka), secuestro y asesinato de ese dirigente opositor marroquí.
Asunto del Virginius o incidente del Virginius, disputa diplomática del siglo XIX.
Asunto de Neuchâtel, cuestión diplomática entre la Confederación Suiza y el rey de Prusia.
Asunto de Schleswig-Holstein, entre Dinamarca y Prusia.
Asunto de Ikedaya, en Japón.
Asunto de Karelia en la política finlandesa
Asunto de Lillehammer entre Noruega e Israel.
Asunto de los Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos (zona francesa) de 1923.
Asunto del Lusitania (precede a la entrada de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial).
Asunto del Maine (predede a la entrada de Estados Unidos en la guerra de Cuba).

Affaires políticos o intelectuales
Asunto de los pasquines (l' affaire des placards), en la Francia del siglo XVI.
Asunto Shakespeare
Asunto Quevedo-Góngora
Asunto Molière-Corneille
Asunto Newton-Leibniz, disputa por la prioridad de las investigaciones de Isaac Newton y Gottfried Leibniz.
Asunto del collar, estafa de 1785 en el que estaba implicada la reina María Antonieta. 
Asunto Platen, disputa pública entre los poetas Heine y von Platen.
Asunto Dreyfus, en la Francia de finales del siglo XIX.
Asunto Wilde-Douglas, en la Inglaterra de finales del siglo XIX (por la relación entre Oscar Wilde y Alfred Douglas).
Asunto Harden Eulenburg, escándalo sexual del Imperio Austro-húngaro.
Asunto Unamuno-Ortega
Asunto Galinsoga, España, 1959.
Asunto Haijby, escándalo de Suecia en los años 1950.
Asunto Kießling, escándalo de Alemania en 1984.
El asunto Seigenthaler, sobre una biografía publicada en Wikipedia.

Títulos de obras, grupos, etc.
Une affaire de femmes película de Claude Chabrol.
Asuntos privados en lugares públicos, película de Alain Resnais.
Internal affairs (traducida como "Asuntos sucios").
El asunto Tornasol (L'affaire Tournesol), de Las aventuras de Tintín.
Un asunto de honor, relato de Arturo Pérez-Reverte.
Un asunto pendiente, novela de John Katzenbach.
Asunto de dos, canción de Paulina Rubio.
Asuntos Propios, programa de radio.
Asunto (banda)

Notas